ADS 10288 — кратная звезда* в созвездии Геркулеса на расстоянии приблизительно 59 световых лет (около 18 парсек) от Солнца. Возраст звезды определён как в среднем около 5,63 млрд лет.

Открыта Александром Николаевичем Высоцким в 1958 году.

Характеристики 
Первый компонент (V1090 Геркулеса (), HD 153557) — оранжевый карлик, вращающаяся переменная звезда типа BY Дракона (BY) спектрального класса K0V, или K0, или K3V, или K8V, или K8. Видимая звёздная величина звезды — от +7,78m до +7,76m. Масса — около 0,79 солнечной, радиус — около 0,76 солнечного, светимость — около 0,275 солнечной. Эффективная температура — около 4737 K.

Второй компонент (HD 153557B) — красный карлик спектрального класса M1,5V, или M1,5, или M2V, или M2. Видимая звёздная величина звезды — +10,85m. Масса — около 0,51 солнечной, радиус — около 0,48 солнечного, светимость — около 0,036 солнечной. Эффективная температура — около 3620 K. Удалён на 5 угловых секунд (50,12 а.е.). Орбитальный период — около 311 лет.

Третий компонент (V1089 Геркулеса (), HD 153525) — оранжевый карлик, вращающаяся переменная звезда типа BY Дракона (BY) спектрального класса K0V, или K0, или K3V, или K8V, или K8. Видимая звёздная величина звезды — от +7,96m до +7,93m. Масса — около 0,77 солнечной, радиус — около 0,73 солнечного, светимость — около 0,247 солнечной. Эффективная температура — около 4739 K. Орбитальный период — около 64000 лет. Удалён от первого компонента на 112,4 угловой секунды (1862,77 а.е.), от второго компонента на 117,2 угловой секунды.

Четвёртый компонент (WDS J16579+4722D). Видимая звёздная величина звезды — +15m. Удалён на 25,9 угловой секунды.

Планетная система 
В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружены планеты.

Примечания